El Macho puede referirse a:

 Héctor «El Macho» Camacho, boxeador puertorriqueño;
 El macho, película mexicana.